Дали Ладовна Лилуашвили (род. 5 мая 1999 года, Магнитогорск) — российская дзюдоистка грузинского происхождения, чемпионка России 2022 года. Победительница первых игр стран СНГ. Мастер спорта России по дзюдо.

Биография 
Родилась 5 мая 1999 года в Магнитогорске, Челябинской области. Начала заниматься дзюдо с 7 лет в Магнитогорске под руководством Сергея Щербинина. В юниорском возрасте выступала за Москву и тренировалась в "Московском училище олимпийского резерва  № 1". В настоящие время проживает и тренируется в Екатеринбурге. На российских соревнованиях представляет Свердловскую область.

Дзюдо
Первый серьезный старт пришелся на Кубок Европы 2016 среди кадетов в Португалии, где Дали заняла третье место. Годом позже она стала чемпионкой страны среди юниоров (до 21 года).В 2018 снова выиграла Первенство России среди юниоров, а так же финишировала с бронзовой медалью на Кубке Европы, который проходил в испанском городе Ла-Корунья. Осенью 2018 года выступила на первенстве мира в Нассау (Багамские Острова), но осталась без наград.В 2019, в городе Познань (Польша) на кубке Европы она выиграла свой первый титул международного уровня, одолев в финале американку Сару Голден.После победы на кубке Европы была отобрана в национальную сборную на первенство мира до 21 года в качестве участницы в командном противостоянии среди стран, где она добыла серебряную медаль.

В 2022 году стала чемпионкой России в полусреднем весе (до 63 кг). 

Дали предпочитает активный и агрессивный стиль борьбы, часто применяет неожиданные действия. В большинстве схватках, она использует технику 2-кратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ивана Ярыгина — обвив, внешний и внутренний зацеп.

Самбо
В феврале 2023 года Дали попробовала свои силы в спортивном самбо, она приняла участие на Чемпионате России, который проходил в Перми в весовой категории до 65 килограмм. В первом матче ей противостояла местная спортсменка Мария Обухова (Пермский край), которую Дали выиграла досрочно со счетом 9:1. Во втором круге Дали оступилась и проиграла досрочно действующей чемпионке мира Карина Черевань (Московская область).

Спортивные достижения 
 Взрослый уровень
 Победительница Кубка России — 2019 (Майкоп).
 Победительница Кубка Азии — 2020 (Актау, Казахстан).
 Чемпионка России — 2022 (Екатеринбург).

 Кадетский и юниорский уровень
 Кубок Европы среди кадетов — 2016 (Коимбра, Португалия). 3-е место.
 Первенство России среди юниоров — 2017 (Иркутск). 1-ое место.
 Первенство России среди юниоров — 2018 (Назрань). 1-ое место.
 Кубок Европы среди юниоров — 2018 (Ла-Корунья, Испания). 3-е место.
 Кубок Европы среди юниоров — 2019 (Познань, Польша). 1-ое место.
 Командное первенство мира среди юниоров — 2019 (Марракеш, Марокко). 2-ое место.
 Чемпионка России до 23 лет — 2020 (Тюмень).
 Победительница «Дзигоро Кано интернешнл» до 23 лет (Владивосток).
 Чемпионка России до 23 лет — 2021 (Мурманск).

Примечания

Ссылки 
Дали Лилуашвили из Магнитогорска стала победительницей Всероссийского турнира по дзюдо в Туле
Дали Лилуашвили из Магнитогорска - серебряный призер командного первенства Европы среди юниорок

Чемпионы России по дзюдо
Дзюдоисты России